Владимир II Мономах (др.-рус. Володимиръ (1053—1125) — князь ростовский (1066—1073), князь смоленский (1073—1078)[2], черниговский (1078—1094), переяславский (1094—1113), Великий князь Киевский (1113—1125), государственный деятель, военачальник, писатель, мыслитель; православный святой.
 Владимир II Мстиславич (1132—1171) — князь Дорогобужский (1152—1154, 1170—1171), князь Владимиро-Волынский (1154—1157), князь Слуцкий (1162), князь Трипольский (1162—1168), Великий князь Киевский (1171).

См. также :
 Владимир I
 Владимир III